Die englische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko:

Qualifikation 

England beherrschte die Europa-Gruppe 3 und wurde ohne Niederlage Gruppensieger vor den sich ebenfalls qualifizierenden Nordiren.

Englische Spiele in der Qualifikation

Kader

Englische Spiele bei der WM 1986

Vorrunde (Gruppe F) 

 England – Portugal 0:1 (Tor: Carlos Manuel (76. Min.))
 England – Marokko 0:0
 England – Polen 3:0 (Tore: Gary Lineker (3) – (9., 14., 34. Min.))

Als Gruppenzweiter hinter Marokko erreichte England das Achtelfinale.

Achtelfinale 

England – Paraguay 3:0 (Tore: 1:0 Lineker (31. Min.), 2:0 Beardsley (56. Min.), 3:0 Lineker (73. Min.))

Viertelfinale 

England – Argentinien 1:2 (Tore: 0:1 Maradona (51. Min.), 0:2 Maradona (54. Min.), 1:2 Lineker (80. Min.))

Quellen 
 Hardy Grüne: Fußball WM Enzyklopädie. 1930–2006. AGON Sportverlag, Kassel 2002, ISBN 3-89784-205-X.
 FUWO: Jahrgang 1986, Sportverlag Berlin, 
 Fußball-Weltmeisterschaft Mexiko 1986, Sportverlag Berlin, ISBN 3-328-00099-2

1986
England